

Суликольський сільський округ — адміністративна одиниця, Аулієкольський район, Костанайська область
 Суликольський сільський округ — адміністративна одиниця, Каратобинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Сулукольський сільський округ